La voz «elecciones autonómicas de 2019» puede hacer referencia a los siguientes comicios regionales en España:
 Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 2019
 Elecciones a la Asamblea de Madrid de 2019
 Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2019
 Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 2019
 Elecciones a las Cortes de Aragón de 2019
 Elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2019
 Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha de 2019
 Elecciones a las Cortes Valencianas de 2019
 Elecciones al Parlamento de Canarias de 2019
 Elecciones al Parlamento de Cantabria de 2019
 Elecciones al Parlamento de La Rioja de 2019
 Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 2019
 Elecciones al Parlamento de Navarra de 2019